North Lawrence steht für:

 North Lawrence (New York), Village im St. Lawrence County
 North Lawrence (Ohio), Census-designated place im Stark County
 North Lawrence (Kansas), Ortsteil von Lawrence
 North Lawrence (Alabama), Ortsteil von Montgomery